De Mercatorstraat is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in oostelijke richting van de Straelseweg tot aan de Deken Van Oppensingel. Daarbij ligt halverwege aan de zuidzijde de Schoolstraat, en aan de noordzijde de Keltenstraat.

Geschiedenis 
De straat is vernoemd naar de Venlose numismaat Michaël Mercator. In 1889 werd het eerste pand aan deze straat gebouwd, van de firma Goossens, Pope & Co. Het lag tegenover de waterloods van de Cöln-Mindener Spoorwegmaatschappij. In 1967 werd hier het gemeentearchief ondergebracht, maar dit verhuisde in 1987 weer naar een andere locatie. Tevens bevond zich tussen 1967 en 1971 de MTS in hetzelfde gebouw. Ook bevindt zich aan deze straat de achterzijde van het Goltziusgebouw met een speeltuin.

Externe link 
 LEM historische encyclopedie, gerelateerde onderwerpen

Straat in Venlo